Nadia Petrova e Katarina Srebotnik erano le detentrici del titolo, ma la Petrova ha deciso di non partecipare. La Srebotnik ha giocato in coppia con Květa Peschke, ma sono state sconfitte in semifinale da Martina Hingis e Flavia Pennetta che hanno poi perso la finale contro Chan Hao-ching e Chan Yung-jan per 6-3, 5-7, [10-7].

Teste di serie 

  Sara Errani /  Roberta Vinci (semifinale)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (semifinale)

  Cara Black /  Sania Mirza (quarti di finale) 
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni

AEGON International 2014
WTA Tour 2014